Svenska Superligan för herrar 2018/2019 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar säsongen 2018/2019. 14 lag deltog i serien, 12 från den föregående säsongen och två nykomlingar från de två allsvenska serierna. Alla lag deltog i en grundserie om totalt 32 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och de två sista flyttades ner till Allsvenskan. Slutspelet avgjordes i kvartsfinal- och semifinalserier över bäst av sju matcher, följt av finalen som spelades i Globen 27 april 2019. Team IBF Örebro och Lindås IBK lämnar högsta serien och spelar i Allsvenskan säsongen 2019/2020. Nykomlingar i SSL 2019/2020 blir Visby IBK och Warberg IC.

Storvreta IBK blev svenska mästare efter att ha besegrat IBF Falun i finalen.

Grundserien

Tabell

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av sju matcher. Finalen avgjordes i en match som spelades den 27 april 2019 i Globen, Stockholm.

Kvartsfinaler
Matcher spelades i Bäst av 7
Storvreta–Sirius

 Linköping–Dalen

 Falun–Pixbo

Mullsjö–Växjö

Semifinaler
Matcher spelades i Bäst av 7
 Storvreta-Dalen

Falun–Mullsjö

Final
 Storvreta-Falun

Storvreta svenska mästare

Källor 

Sport i Sverige 2019
Sport i Sverige 2018
Innebandysäsongen 2018/2019
2018